Insam peut faire référence à :
  (né en 1951)
 Alex Insam (1997-), sauteur à ski italien
 Evelyn Insam (née en 1994), spécialiste italienne du saut à ski
 Marco Insam (né en 1989) joueur de hockey sur glace italien